Михаи́л Алексе́евич Михайло́вский — председатель Госсовета Чувашской Республики с 17 апреля 2001 года по 15 декабря 2011 года.

Секретарь политсовета Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», член Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Биография

Происхождение 
Родился  года в селе Янтиково Яльчикского района Чувашской АССР, чуваш. Образование высшее, в 1971 году окончил агрономический факультет Чувашского сельскохозяйственного института; в 1982 году — Горьковскую высшую партийную школу.

Карьера 
 1965—1966 годы — учитель физической культуры Яльчикской средней школы Яльчикского района Чувашской АССР.
 1966—1968 годы — студент Чувашского сельскохозяйственного института, окончил ЧГСХИ в 1971 году. 
 1968—1970 годы — экономист колхоза имени Ульянова Комсомольского района Чувашской АССР.
 1970—1973 годы — агроном, главный агроном управления сельского хозяйства Шемуршинского райисполкома Чувашской АССР.
 1973—1976 годы — главный агроном управления сельского хозяйства Цивильского райисполкома Чувашской АССР.
 1976—1980 годы — директор совхоза «Булдеевский» Цивильского района Чувашской АССР.
 1980—1985 годы — второй секретарь Цивильского райкома КПСС Чувашской АССР.
 1985—1988 годы — председатель колхоза «Победа» Яльчикского района Чувашской АССР.
 1988—1992 годы — заместитель директора совхоза «Ивановский» Рославльского района Смоленской области.
 1993—1996 годы — помощник главы, первый заместитель главы Цивильской районной администрации, директор Цивильской типографии Чувашской Республики.
 С декабря 1996 года по ноябрь 1998 года — глава самоуправления Цивильского района Чувашской Республики.
 12 июля 1998 года избран депутатом Государственного Совета Чувашской Республики второго созыва от Чурачикского избирательного округа № 45.
 27 ноября 1998 года избран заместителем Председателя Государственного Совета Чувашской Республики, работающим на профессиональной постоянной основе.
 17 апреля 2001 года на очередной двадцать седьмой сессии Государственного Совета Чувашской Республики второго созыва избран Председателем Государственного Совета Чувашской Республики.
 21 июля 2002 года избран депутатом Государственного Совета Чувашской Республики третьего созыва от Тойсинского избирательного округа № 8.
 26 июля 2002 года на первой сессии Государственного Совета Чувашской Республики третьего созыва избран Председателем Государственного Совета Чувашской Республики.
 С 11 декабря 2015 года — член Совета старейшин при Главе Чувашской Республики.

Семья и личная жизнь 
Женат, имеет двоих детей.

Михаил Михайловский заявил в местном парламенте 28 апреля 2011 года, что в республике «основной язык — чувашский, а уже потом русский идёт».

Награды 
 Орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2006) — за большой вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики и законотворческую деятельность.
 Почетная грамота Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
 Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
 Почетная грамота обкома КПСС и Совета Министров Чувашской АССР, 
 Почетная грамота Государственного Совета Чувашской Республики.

Примечания

Ссылки 
 
 Газета «Взятка». Статья «Грех Михайловского»

Председатели колхозов
Родившиеся в Яльчикском районе
Председатели Государственного Совета Чувашской Республики
Выпускники Чувашской государственной сельскохозяйственной академии
Выпускники Нижегородского института управления
Члены КПСС
Члены «Единой России»